Хаккани ():

 Сеть Хаккани — независимая террористическая организация в Афганистане.
 Хаккани, Анас (род. 1994) — полевой командир Афганской войны.
 Хаккани, Джалалуддин (род. 1950) — полевой командир Афганской войны.
 Хаккани, Сираджуддин (род. ≈ 1973/80) — полевой командир Афганской войны.
 Хаккани, Хусейн (род. 1956) — пакистанский государственный деятель.